Нижна-Воля () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1310 году.

В селе есть церковь Рождества Девы Марии, построенная в стиле классицизма, которую использует греко-католическая и римо-католическая община.

Население 
В селе проживает 290 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 100,0%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 68,49%,
 протестанты — 18,49%,
 греко-католики — 11,30%,
 православные — 0,68%,

Примечания 

Населённые пункты Словакии